Le mot augure peut faire référence à :

l'augure, qui désigne à la fois le présage ou message envoyé par les dieux (généralement Jupiter) dans la religion romaine, et le  prêtre spécialisé dans l'interprétation de ces messages ;
 Augure, un « shard » du jeu vidéo Ultima Online.
 Saint Augure, diacre martyrisé en 259, avec Euloge et l'évêque Fructueux de Tarragone.